Quanzhou (泉州) est une ville de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Quanzhou (全州) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine.

Homonymie de toponyme